Física:
 Tensió mecànica, força relacionada amb l'estirament d'una corda o un objecte similar.
 Tensió superficial, fenomen pel que la superfície d'un líquid tendeix a comportar-se com si fos una fina capa elàstica.
 Tensió elèctrica, diferència de potencial que existeix entre dos punts d'un circuit elèctric.
 Psicologia: Tensió o estrès, estat d'alerta excessiu que pot afectar la salut.

Vegeu també 
 Pressió (desambiguació)